Cerijum hidroksid se može odnositi na:

 Cerijum(III) hidroksid , Ce(OH)3, cerijum trihidroksid
 Cerijum(IV) hidroksid, Ce(OH)4, cerijum tetrahidroksid